Пресня:
 Пресня — река в России.
 «Пресня» — футбольный клуб из Москвы (также известный как «Красная Пресня» и «Асмарал»).
 «Пресня» — название футбольного клуба «Асмарал»-д в 1991—1992 годах. Фарм-клуб (дублирующий состав) «Асмарала».
 «Пресня» — железнодорожная станция Малого кольца Московской железной дороги в Москве.
 «Пресня» — историко-мемориальный музей.
 Пресня — планировавшаяся станция Московского метрополитена.
 «Пресня» — станция метро Филевская линия (стр.).

См. также 
 Район Пресненский, а также исторический район Пресня в его составе